Asiatiska mästerskapet i fotboll 1964 var den tredje upplagan av turneringen. Slutspelet avgjordes i Israel under perioden 26 maj-3 juni 1964.

Finalomgången spelades i en serie där alla mötte alla, och hemmalaget Israel vann turneringen efter tre raka vinster.

Deltagande lag 
  – kvalificerade som värdland
  – vinnare av Centrala zonen
  – vinnare av Östra zonen (övriga lag drog sig ur och Sydkorea blev direktkvalificerade)
  – vinnare av Västra zonen (Indien skulle möta ,  och flera andra lag, hemma och bort eller i en specialturnering, men alla lag vägrade möta Indien på grund av politiska skäl och Indien blev då direktkvalificerade)

Kvalspel

Centrala zonen

Centrala zonen 1
  Malaya
 
 
 

Slogs ihop med Centrala zonen 2.

Centrala zonen 2
 
 
 
 
 

Kambodja och Indonesien drog sig ur. Slogs ihop med Centrala zonen 1.

Östra zonen
 
 
 
 

Alla lag drog sig ur förutom Sydkorea som därmed fick en direktplats i slutspelet.

Västra zonen
 
 
 
  Ceylon
 

Israel var direktkvalificerade till slutspelet som värdland, och alla andra lag drog sig ur förutom Israel som därmed fick en direktplats i slutspelet.

Slutspel

Vinnare

Målskyttar 
2 mål
  Inder Singh
  Mordechai Spiegler
1 mål
  Cheung Yiu Kwok
  K. Appalaraju
  Chuni Goswami
  Sukumar Samajapati
  Yohai Aharoni
  Moshe Leon
  Gideon Tish
  Bae Keum-Soo
  Huh Yoon-Jung

Källor 

 Koreanska källor

Externa länkar 

 Detaljer hos RSSSF

1964 i Israel
Fotbollsåret 1964
Internationella fotbollstävlingar i Israel
1964